Роза гладкая, или шиповник гладкий () — вид рода Шиповник семейства розовые.

Ареал 
Растения встречаются в Китае в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Шаньси, Сычуань, Юньнань и Чжэцзян, а также в Китайской Республике.

Биологическое описание 
Вечнозелёные кустарники до 5 метров в высоту. Веточки фиолетово-коричневого цвета; колючки изогнутые, до 4 мм, плоские.

Листья (включая черешок) 5—10 см; прилистники ланцетные, на вершине заострённые; листочки эллиптическо-яйцевидные, обратнояйцевидные или ланцетно-яйцевидные, кожистые, на верхушке острые или округлые, тупые.

Цветки одиночные, пазушные, 5—10 см в диаметре; цветоножки 1,8—2,5 см; прицветники отсутствуют. Чашелистиков 5, лепестков 5; чашелистики немного короче лепестков, яйцевидно-ланцетные, листовидные; лепестки полумахровые или двойные, белого цвета, широко обратнояйцевидные, в основании широко клиновидные, на вершине выемчатые.

Экология 
Растения встречаются в зарослях кустарников, в открытых горных областях, на открытых полях, сельхозугодьях на высоте 200—1600 метров над уровнем моря.

Использование

Использование в виноделии 
Из плодов растения получают сахар; плоды используются для брожения вина.

Использование в медицине 
Корни, листья и плоды растения используются в лечебных целях.

В символике 
Rosa laevigata, известная также как Роза чероки (), является цветочным символом американского штата Джорджия.

Примечания

Литература 
 Heinrich Schultheis: Rosen: die besten Arten und Sorten für den Garten, Stuttgart: Ulmer 1996, ISBN 3-8001-6601-1.
 Roger Phillips und Martyn Rix: Rosarium — Ulmers großes Rosenbuch — Die besten Sorten für Garten und Wintergarten, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2005, ISBN 3-8001-4776-9.
 Charlotte Testu, Les roses anciennes, La Maison rustique — Flammarion, Paris, 1984, ISBN 2-7066-0139-6.

Ссылки 
 
 
 The Plant List: Rosa laevigata Michx.
 Flora of China: Rosa laevigata Michaux

Плодовые кустарники
Флора Восточной Азии
Лекарственные растения
гладкая